Хейнясенмаа:

 Хейнясенмаа — небольшой остров в Ладожском озере, часть островов Хейнясенмаа Западного архипелага.
 Хейнясенмаа — группа небольших островов в Ладожском озере, часть Западного архипелага.